Гран-прі Великої Британії 2008 року — дев'ятий етап чемпіонату світу 2008 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 4 по 6 липня на автодромі Сільверстоун (Сільверстоун, Велика Британія).

Класифікація

Кваліфікація

Перегони 

Найшвидше коло: Кімі Ряйкконен — 1:32.150.

Кола лідирування: Льюїс Хемілтон — 55 (5-21, 23-60), Хейкі Ковалайнен — 4 (1-4), Нік Хайдфельд — 1 (22).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 

 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 http://www.of1.ru

Гран-прі Великої Британії
Спортивні події 2008
Липень 2008
2008 в англійському спорті